Andrzej Koszewski
 Dietmar Koszewski